Jméno a příjmení František Zeman má více nositelů:

 František Zeman (lední hokejista) – český lední hokejista a trenér
 František Zeman (lyžař) (* 1950) – český lyžař, sdruženář
 František Zeman (1881) (1881–1957) – český úředník, pedagog a spisovatel
 František Zeman (kněz) (1868–1922) – český katolický kněz, historik a hudebník
 František Antonín Zeman (1838–1916) – český učitel, spisovatel a redaktor prací pro mládež